Traversone – tipo di passaggio della palla nel gioco del calcio
 Traversone – tipico gioco di carte italiano